Государственная граница — линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, определяющие пределы государственной территории
 Государственная граница — советский и белорусский телесериал